Linson ist der Familienname von:

 Adam Linson (* 1975), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker 
 Art Linson (* 1942), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor